La Pervyj divizion 2007 fu la sedicesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dello , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2006 vennero promossi in Prem'er-Liga il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion lo , il , l', il  e l'. Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi la  e lo , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi il , lo , lo , il  e lo , vincitori dei cinque gironi.

Ad inizio campionato la federazione russa escluse il , la  e il . Fu, quindi, necessario ammettere tre ulteriori squadre al campionato: fu stilata una classifica delle seconde classificate della Vtoroj divizion 2006 (che era divisa in cinque differenti gironi) che teneva conto esclusivamente della percentuale di punti conquistati; i gironi, infatti, erano composti da un numero differente di squadre. Sulla base di questa classifica furono ammessi lo , il  e il .

Prima dell'inizio del campionato lo  tornò alla denominazione di .

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2008.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2008.
      Ritirata dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lo Spartak-MŽK Rjazan' è fallito a campionato in corso per motivi finanziari; le rimanenti partite furono date vinte per 3-0 alle avversarie.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2007
 Kubok Rossii 2007-2008
 Vtoroj divizion 2007

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2007
2007